Ducasse ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Ducasse (* 1956), französischer Koch und Publizist
 Curt John Ducasse (1881–1969), amerikanischer Philosoph französischer Herkunft
 Ignacio Francisco Ducasse Medina (* 1956), chilenischer Geistlicher, Erzbischof von Antofagasta
 Isidore Lucien Ducasse (1846–1870), französischer Schriftsteller, besser bekannt unter dem Pseudonym Comte de Lautréamont
 Jean Roger-Ducasse (1873–1954), französischer Komponist
 Pierre Ducasse (* 1987), französischer Fußballspieler

Ducasse steht für:

 Ducasse d’Ath, ein historisches Volksfest mit Prozessionsriesen, in Ath, Belgien (UNESCO-Weltkulturerbe)

Siehe auch:
 Du Casse